Maiorul și moartea se poate referi la:

 „Maiorul și moartea”, nuvelă scrisă de Ion Băieșu și publicată în 1965 în volumul Sufereau împreună
 Maiorul și moartea, film românesc din 1967, regizat de Alexandru Boiangiu, ecranizare a nuvelei lui Băieșu